Панасенко () — украинская фамилия.

Известные носители 
 Панасенко, Григорий Тарасович (1897—1938) — советский политический и государственный деятель.
 Панасенко, Иосиф Николаевич (1889—1965) — украинский музыкант, участник Полтавской капеллы бандуристов в 1925—1934 годах.
 Панасенко, Леонид Николаевич (1949—2011) — советский, украинский и русский писатель-фантаст.
 Панасенко, Николай Филимонович — советский военный, полковник, долгое время служил адъютантом Маршала Советского Союза Г. К. Жукова.
 Панасенко, Олег Владимирович (род. 1978) — украинский хоккеист.
 Панасенко, Олег Михайлович (род. 1956) — советский и российский учёный-биофизик, специалист в области медицинской биофизики, член-корреспондент РАН (2022).
 Панасенко, Пётр Евстафьевич (1915—2007) — Герой Социалистического Труда, почётный гражданин Хабаровска. 
 Панасенко, Степан Васильевич (известен под псевдонимом Васильченко) (1879—1932) — украинский писатель, переводчик, сценарист и педагог.
 Панасенко, Тарас Иванович (1930—1989) — украинский советский государственный и партийный деятель.
 Панасенко, Фёдор Лукич (1926—2002) — советский киноактёр, Лауреат Премии имени Ленинского комсомола (1974).

См. также